São Pedro do Sul (Portugal) — cidade e sede de concelho de Portugal
 São Pedro do Sul (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil
 São Pedro do Sul (freguesia) — freguesia extinta do concelho de São Pedro do Sul, Portugal
 São Pedro do Sul, Várzea e Baiões — freguesia do concelho de São Pedro do Sul, Portugal

Desambiguações de topônimos